Osoby o tym nazwisku:
 Józef Bartelmus – polski oficer
 Walter Bartelmus – polski inżynier